

Musica 
 Sailor – gruppo musicale britannico
 Sailor – album della Steve Miller Band del 1986

Persone 
 Wendell Sailor – rugbista australiano